

Cinema 
 Habanera – film del 1937 diretto da Detlef Sierck

Musica 
 Habanera – danza cubana
 Habanera – aria della Carmen (1874/5) di Georges Bizet
 Habanera – composizione di Emmanuel Chabrier del 1885
 Habanera – album di John Harle del 1987